Этен () — коммуна во французском департаменте Мозель
 Этен — название химического соединения этилена по номенклатуре ИЮПАК